Zack Kelton is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Hij werd van 1988 tot 1989 gespeeld door Leigh McCloskey.

Zack is arts in het ziekenhuis van Santa Barbara. Hij is een goede vriend van de familie Donnelly. Vader Arthur wil niets liever dan dat Heather Donnelly een relatie met Zack krijgt. Heather is echter verliefd op Scott Clark.

Zack krijgt een relatie met een andere arts, Diane Bentley. Als de twee de liefde proberen te bedrijven, blijkt hij impotent te zijn.

Niet veel later wordt Zack onthuld als de verkrachter van Eden Capwell. Hij ontvoert zelfs haar pasgeboren dochter, Adriana. Zack sterft na een val van de bergen. Hij vertelt Eden's man, Cruz Castillo, onterecht dat Adriana dood is.

Korte tijd later wordt Ethan Asher officier van justitie in Santa Barbara. Hij lijkt als twee druppels water op Zack, en wordt ook gespeeld door McCloskey, maar is geen familie.

Kelton, Zack